Левенцов — русская фамилия.

Известные носители:
 Левенцов, Афанасий — полковник, командир Лифляндского 97-го пехотнго полка в 1816—1819 годах.

См. также 
 Ливенцов
 Левенцовка
 Левенцовский район